2 miejscowości w Polsce: 
 Mątki – wieś w woj. pomorskim, w pow. kwidzyńskim, w gminie Ryjewo 
 Mątki – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. olsztyńskim, w gminie Jonkowo